Fantax – fumetto francese creato nel 1946
 Fantax – fumetto nero italiano creato nel 1964